Ранчо ла Глорија има више значења:

 Ранчо ла Глорија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ла Глорија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику